Kaplí zasvěcených svatému Cyrilu a Metoději je více:

V Česku 
 Královská kaple (Brno), okres Brno-město, zaniklá
 Kaple svatého Cyrila a Metoděje (Byzhradec), okres Rychnov nad Kněžnou
 Kaple svatého Cyrila a Metoděje (Čeladná), okres Frýdek-Místek
 Kaple svatého Cyrila a Metoděje (Červený Kostelec), okres Náchod
 Kaple svatého Cyrila a Metoděje (Hamiltony), okres Vyškov
 Kaple svatého Cyrila a Metoděje (Horní Radechová), okres Náchod
 Kaple svatého Cyrila a Metoděje (Kochánov), okres Žďár nad Sázavou
 Kaple svatého Cyrila a Metoděje (Kunratice), okres Děčín
 Kaple svatého Cyrila a Metoděje (Olomouc), okres Olomouc, zaniklá
 Kaple svatého Cyrila a Metoděje (Podivín), okres Břeclav
 Kaple svatého Cyrila a Metoděje (Radhošť), okres Vsetín
 Kaple svatého Cyrila a Metoděje (Smolín), okres Brno-venkov
 Kaple svatého Cyrila a Metoděje (Švábov), okres Jihlava
a další...

V zahraničí 
 Kaple svatého Cyrila a Metoděje (Jeruzalém), Izrael
a další...

Související články 
 Kostel svatého Cyrila a Metoděje